Wouter VII Berthout, heer van Mechelen (-1288)
 Wouter II van Brienne, graaf van Brienne en heer van Everdingen (1364-1381)